Léon Richard peut désigner :
 Léon Richard (19??-1997), médecin canadien ;
 Léon Richard (1910-1943), pilote français.